Martin Damm e Leander Paes hanno battuto in finale Jonas Björkman e Maks Mirny 6-7(5), 6-4, 6-3.

Teste di serie

 Bob Bryan /  Mike Bryan (terzo turno)
 Jonas Björkman /  Maks Mirny  (finale)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (terzo turno)
 Paul Hanley /  Kevin Ullyett (semifinali)
 Fabrice Santoro /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)
 Martin Damm /  Leander Paes (campioni)
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (terzo turno)
 Simon Aspelin /  Todd Perry (secondo turno)

  Lukáš Dlouhý /  Pavel Vízner (secondo turno) 
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (terzo turno) 
  Julian Knowle /  Jürgen Melzer (secondo turno) 
  José Acasuso /  Sebastián Prieto (primo turno) 
  František Čermák /  Jaroslav Levinský (secondo turno) 
  Wayne Arthurs /  Justin Gimelstob (secondo turno) 
  Oliver Marach /  Cyril Suk (primo turno) 
  Michael Kohlmann /  Alexander Waske (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

US Open 2006
ATP Tour 2006